Илинден:

 Илинден — село в Болгарии. Находится в Благоевградской области, входит в общину Хаджидимово. 
 Илинден — община в Северной Македонии.